Das Monte-Carlo Rolex Masters 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 22. April 2012 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Im Einzel gewann Rafael Nadal das Turnier durch einen Finalsieg über den Weltranglistenersten Novak Đoković zum achten Mal in Folge.
Im Doppel konnten die Bryan-Brüder ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Der ehemalige Weltranglistendritte und French-Open-Halbfinalist des Jahres 2006 Ivan Ljubičić, der seinen Hauptwohnsitz in Monte Carlo hat, beendete nach seiner Erstrundenniederlage gegen Ivan Dodig wie zuvor schon angekündigt seine Profi-Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin